

Persone 
 Diane Evers (1956) – ex tennista australiana
 Edo Evers (XVI-XVII sec.) – organaro tedesco od olandese
 Floris Evers (1983) – hockeista su prato olandese
 Johnny Evers (1881-1947) – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Lance Evers, conosciuto con lo pseudonimo di Lance Storm (1969) – ex wrestler canadese
 Medgar Evers (1925-1963) –  attivista e politico statunitense
 Meike Evers (1977) – ex canottiera tedesca, campionessa olimpionica
 Ties Evers (1991) – calciatore olandese, di ruolo difensore
 Tony Evers, propr. Anthony Steven Evers (1951) – politico statunitense

Cognome composto 
 Erik Belton Evers Bruhn (1928-1986) – danzatore, coreografo e attore danese

Pagine correlate 
 Evers-Swindell